Cotabato (provincie), een provincie op het Filipijnse eiland Mindanao;
 Cotabato City, een stad op het Filipijnse eiland Mindanao.